Bowler (automerk), een Brits Automerk.
 Bowler (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin.
 Bowler (televisieserie), een Britse televisieserie.
 werper bij cricket

Zie ook
Bowlen, een sport